Le nom Cesare Benedetti peut faire référence à :
 Cesare Benedetti (1920-2002), un footballeur italien évoluant au poste de défenseur, passé notamment par le  FC Trévise et AS Roma ;
 Cesare Benedetti (1920-1990), un footballeur italien évoluant au poste de milieu de terrain, passé notamment par le Calcio Côme, l'Olympique de Marseille et le Toulouse FC ;
 Cesare Benedetti (1987-), un cycliste italien.

Voir aussi